Creed kan henvise til:

 Creed (film) – amerikansk dramafilm fra 2015
 Creed (parfume) – multinationalt parfumefirma med hovedsæde i Paris, Frankrig
 Creed (musikgruppe) – alternativt post grunge rockband fra Florida, USA